Сања Мирза и Мартина Хингис су освојиле турнир. У финалу су победиле Јекатерину Макарову и Јелену Веснину са 6:1, 6:7(5:7), [10:3].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори
 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису 2016.
Међународно првенство Италије у тенису — женски парови